Tyska kyrkan (Deutsche Kirche) ist die schwedische Bezeichnung für mehrere Kirchen in Schweden und Finnland, die aktuell von deutschsprachigen Gemeinden genutzt werden  oder derart zu früheren Zeiten genutzt worden sind.

Schweden:
 Tyska kyrkan (Stockholm)
 Christinenkirche (Göteborg)
 Dreifaltigkeitskirche (Karlskrona)
 Tyska kyrkan (Malmö)
 Tyska kyrkan (Norrköping)

Finnland:
 Deutsche Kirche (Helsinki) (schwedisch: Tyska kyrkan Helsingfors, Helsinki war zur Bauzeit der Kirche 1864 schwedisch geprägt)

Dänemark:
 Frederiks Tyske Kirke, Christianskirche (Kopenhagen)

Galerie 

Siehe auch:
 Deutsche Kirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)